Evropsko prvenstvo v atletiki 1966 je osmo evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 30. avgustom in 4. septembrom 1966 na Népstadionu v Budimpešti, Madžarska, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in dvanajstih za ženske.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org
 Moške in ženske tekme na gbrathletics.com

1966
1966 v športu
Športne prireditve na Madžarskem
Šport v Budimpešti